Раздольский сельский совет — входит в состав Первомайского района Харьковской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в селе Раздолье.

История 
 1917 — дата образования.

Населённые пункты совета 

 село Раздолье
 посёлок Краснопавловское
 село Крюково
 село Шульское

Примечания 

Местные советы (Первомайский район)